Rußbach oder Russbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden und Ort:
 Rußbach (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 Rußbach am Paß Gschütt, Gemeinde in Salzburg
 Rußbach (Gemeinde St. Wolfgang), Ortschaft von St. Wolfgang im Salzkammergut, Oberösterreich

Gewässer:
 Rußbach (Donau) oder Russbach, linker Zufluss der Donau etwa gegenüber Hainburg an der Donau, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Rußbach (Gutleutbach), linker Zufluss des Gutleutbachs vor Bischheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Rußbach (Ischl), linker Zufluss vom Scheiblingkogel der Ischl oder Ischler Ache bei Rußbach, Markt St. Wolfgang im Salzkammergut, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Rußbach (Krebsbach), rechter Zufluss des Krebsbachs (zum Katzenbach, zum Neckar) vor Hemmendorf, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Rußbach (Lammer), rechter Zufluss vom Pass Gschütt der Lammer gegenüber Lindenthal, Marktgemeinde Abtenau, Bezirk Hallein, Salzburg
 Rußbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (zum Oberrhein bei Neuburg) am Flugplatz Schweighofen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Russbach (Ösch), Kanal und linker Mündungsarm der Ösch (zur Aare) in Deitingen, Bezirk Wasseramt, Kanton Solothurn
 Rußbach (Weißenbach), linker Oberlauf von der Postalm des Weißenbachs (zur Ischl oder Ischler Ache) bis zum Steigenfuß der Postalmstraße vor Weißenbach, Gemeinde Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau), Salzburg

Siehe auch:
 Großrußbach
 Rußgraben